Balogh Endre (19. század) orvos
 Balogh Endre (1881–1925) író
 Balogh Endre (1910–1987) városi tanácselnök (Debrecen)
 Balogh Endre (1971) író